U/19 Divisionen 2015-16 er den 13. sæson af den danske U/19 Divisionen siden oprettelsen i 2004. Den styres af DBU. Sæsonen blev indledt den 15. august 2015 og blev afsluttet den 11. juli 2016.

Stilling

Statistik

Topscorere

Referencer 

Fodboldsæson 2015-16
U/19 Divisionen